Comitatul Valley sau Valley County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Valley County, Idaho
 Valley County, Montana
 Valley County, Nebraska